Abat Oliba (Besalú, ~971 - Sant Miquel de Cuixà, 1046), abat, bisbe i comte de Berga i Ripoll (998-1003)
 Oliba Cabreta, I de Cerdanya i I de Besalú (~920 - Montecassino, 990), comte de Cerdanya (965-988), de Besalú, Berga i Ripoll (984-988), i pare de l'abat Oliba
 Oliba I de Carcassona (? - 837 ), comte de Carcassona (821-937)
 Oliba II de Carcassona (? - 879), comte de Carcassona i comte de Rasès|Rasès (865-872) i (872-877)